Findon kan syfta på följande platser:

Australien 

 Findon, Australien, South Australia, Charles Sturt,

Storbritannien 

 Findon, West Sussex, ort i England, 
 Findon, Skottland, ort i Aberdeenshire, Skottland, 

Robotskapade Australienförgreningar